XRT est un sigle, qui signifie :
 X-Ray Telescope, un des instruments monté à bord du satellite artificiel Swift, destiné à l'observation des sursauts gamma.